Le Sturtien est le premier étage du Cryogénien, système de l'éon Protérozoïque ; il s'étend de 720 à 650 millions d'années avant le présent.

Il voit le début d'une glaciation qui se termine à la fin du Varangien, il y a 630 millions d'années.
Actuellement deux thèses s'opposent : 
 cette glaciation a couvert l'ensemble de la planète ne laissant pas d'eau libre (hypothèse de la Terre boule de neige) ;
 une bande océanique autour de l'équateur n'aurait pas gelé.

La population d'acritarches diminua fortement durant cette glaciation et il semblerait que les niveaux d'oxygène ait augmenté peu après la fin de la glaciation.

Voir aussi 
 échelle des temps géologiques